María de Este (Módena, 8 de diciembre de 1644-Parma, 20 de agosto de 1684), miembro de la Casa de Este, fue princesa de Módena por nacimiento y duquesa de Parma y Plasencia como la esposa de Renato II Farnesio.

Biografía 
Era el octavo hijo y la cuarta hija de Francisco I de Este, duque de Módena, y de su primera esposa, la princesa María Farnesio. Su madre era hija de Renato I Farnesio, duque de Parma.

Con el fin de consolidar las relaciones entre la Casa de Farnesio, la hermana mayor de María, Isabel de Este, se había casado en 1664 con Renato II Farnesio, duque de Parma, hijo de Eduardo I Farnesio, duque de Parma, y de Margarita de Médici. Isabel murió en 1666 como consecuencia del parto. Con el fin de preservar la unión entre las dos casas ducales, la soltera María se convirtió en la siguiente consorte de Renato.

En Módena el 1 de octubre de 1668 se casó con el viudo Renato II Farnesio. El matrimonio produjo siete hijos; también tuvo dos hijos nacidos muertos. De los siete, tres sobrevivieron a la infancia, sin embargo ninguno de ellos tuvo hijos.

María murió en Parma, a los 39 años. Su marido la sobrevivió por diez años. Sus dos hijos menores, Francisco y Antonio, ambos se convirtieron en duques de Parma. Antonio fue el último miembro de la Casa de Farnesio, el ducado de Parma pasó a la española Casa de Borbón en 1731.

María fue enterrada en la Basílica de Santa María de la Steccata, en Parma, el 21 de agosto de 1684. Ella no tiene descendientes que sobrevivan.

Descendencia 
 Isabel Francisca María Lucía (14 de diciembre de 1668-9 de julio de 1718), fue una monja benedictina en el monasterio de Santa María di Campagna de Plasencia.
 Victoria María Francisca (24 de diciembre de 1669-15 de septiembre de 1671);
 Un hijo (24 de junio de 1671-28 de junio de 1671).
 Victoria (19 de noviembre de 1672).
 Catalina (19 de noviembre de 1672), gemela de Victoria.
 Un hijo (26 de diciembre de 1674).
 Leonor (1 de septiembre de 1675-3 de noviembre de 1675).
 Francisco (19 de mayo de 1678-26 de febrero de 1727), sucedió a su padre como duque de Parma. Casado con la condesa palatina Dorotea Sofía de Neoburgo; sin descendencia.
 Antonio (29 de noviembre de 1679-20 de enero de 1731), duque de Parma. Se casó con Enriqueta de Este; sin descendencia.

Referencias

Enlaces externos 

Farnesio
Princesas de la casa de Este
Monjas de Italia
Nacidos en Módena
Fallecidos en Parma
Nobles italianas del siglo XVII